Pergola – comune italiano della provincia di Pesaro e Urbino
Pergola – frazione di Marsico Nuovo (PZ)
Pergola – frazione di Paceco (TP)
Pergola – figura araldica
Teatro della Pergola a Firenze
La pergola – dipinto di Pierre-Auguste Renoir
Pergola – sistema di allevamento della vite
Pergola – elemento strutturale del giardino o dell'orto

Persone 
 Romolo Pergola – pittore italiano

Pagine correlate 
 Della Pergola

Altri progetti